Infusion kan avse:

 Infusion (medicin) – inom medicinen ett sätt att kontinuerligt tillföra en patient vätska, läkemedel och/eller näring intravenöst
 Infusion (extrakt) – ett varmt eller hett men inte kokande lösningsmedel slås på växtdelar

Se även 
Infusionsmäskning – en typ av mäskning vid ölbryggning